Тимошино — название населённых пунктов:

Россия 
 Тимошино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Тимошино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Тимошино — деревня в Андреевском сельском поселении Вашкинского района Вологодской области.
 Тимошино — деревня в Покровском сельском поселении Вашкинского района Вологодской области.
 Тимошино — село в Жигаловском районе Иркутской области.
 Тимошино — село в Макарьевском районе Костромской области.
 Тимошино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Тимошино — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Тимошино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Тимошино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Тимошино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Тимошино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Тимошино — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Тимошино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Тимошино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Тимошино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Тимошино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Тимошино — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.

Украина 
 Тимошино — село в Белокуракинском районе Луганской области.